Devadatta (monnik)
 Devadatta (geslacht), een geslacht van libellen